Als Schlacht bei Mülheim werden zwei kriegerische Auseinandersetzungen während des Achtzigjährigen Krieges (1568–1648) bezeichnet:

 Schlacht bei Mülheim (1605) 
 Schlacht bei Mülheim (1609)